Liberata puede referirse a:
 Liberada.
 Librada, santa católica y nombre femenino.
 Templo y Plazuela de Santa Liberata, iglesia de Lima.
 Betulia Liberata, cantata de Mozart.
 Chus Liberata, músico.

Nombres femeninos